W. steht für:
 W. – Ein missverstandenes Leben, Film von Oliver Stone
 Frau von W., deutsche Novellistin
 Die neuen Leiden des jungen W., Bühnenstück von Ulrich Plenzdorf
 Gordon W. (* 1954), kanadischer Koch, Performance-Künstler und Musiker

Siehe auch:
 W (Begriffsklärung)